En la mitología griega, Ifínoe () es el nombre de varios personajes:

Ifínoe, una de las hijas de Preto y Estenebea. Ella y sus hermanas Lisipe e Ifianasa fueron enloquecidas por no aceptar los ritos de Dioniso, y huyeron al bosque como ménades. Melampo las persiguió para sanarlas; Ifínoe murió en la persecución, pero sus hermanas recuperaron la cordura mediante ritos de purificación.

Ifínoe, hija de Niso y Abrota, y madre de Timalco, Evipo y Evecme con Megareo de Onquesto.

Ifínoe, hija de Alcatoo con Pirgo o con Evecme (hija de otra Ifínoe). Murió virgen, y era costumbre para las mujeres de Mégara hacer libaciones en su tumba y ofrecerle un mechón de su cabello antes del matrimonio.

Ifínoe, en una versión, madre de Dédalo con Metión.

Ifínoe, una lemnia, heraldo de Hipsípile, que dio la bienvenida a los Argonautas a su llegada a Lemnos.

Ifínoe, hija de Anteo, madre de Palemón con Heracles.

Referencias